Max Andersson kan syfta på:

Max Andersson (politiker) (1973–), svensk miljöpartistisk politiker
Max Andersson (serieskapare) (1962–), svensk serieskapare och filmkonstnär